Saint-Basile puede hacer referencia a:

 Saint-Basile, localidad de la provincia de Nuevo Brunswick, Canadá.
 Saint-Basile, ciudad de la cercana a Quebec, Canadá.
 Saint-Basile-le-Grand, ciudad cercana a Montreal, Canadá.
 Saint-Basile, población y comuna francesa.